Хон Херан ():
 Хон Херан (род. 1957) — южнокорейская баскетболистка.
 Хон Херан (род. 1981) — южнокорейская оперная певица.